Saare steht für: 
 Saare (Gemeinde), eine Gemeinde in Estland
 Saare (Lääne-Nigula), ein Dorf in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne, Estland
 Saare (Piirissaar), ein Dorf in der Gemeinde Piirissaar, Kreis Tartu, Estland

 Kreis Saare, eine Verwaltungseinheit in Estland mit der Insel Saaremaa als Hauptteil

Siehe auch:
 Sare (Begriffsklärung)